Zombo (plaats), plaats in Oeganda
 Zombo (district), district in Oeganda